Красная книга Республики Башкортостан — перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений на территории Башкирии.

Описание 
В 1984 году вышло первое неофициальное издание Красной книги Башкирской АССР, а в 1987 году она была переиздана с небольшими изменениями (исключено 3 и добавлено 17 видов), в состав последней вошли 184 вида высших сосудистых растений и 154 вида животных.

Красная книга РБ имеет статус официального документа.

Красная книга Республики Башкортостан состоит из 3 томов:
 Первый том Красной книги РБ (2001) включил в себя 232 вида редких и исчезающих высших сосудистых растений. 26 из них занесены в Красную книгу Российской Федерации.
 Второй том (2002) включил в себя 60 видов мохообразных, водорослей, лишайников и грибов. Четыре вида лишайников, пять видов грибов занесены в Красную книгу России, восемь видов — в Красную книгу мохообразных Европы.
 Третий том (2003). Обеднение фауны Башкортостана стало настолько серьезной проблемой, что специалисты решили взять под законодательную защиту редкие виды зверей и птиц. В Башкортостане законодательно защищены 112 видов животных. В третьем томе Красной книги (2003), посвящённом животным, перечислены 29 видов беспозвоночных, 7 — рыб, три — земноводных, 6 — пресмыкающихся, 49 — птиц, 18 видов млекопитающих.

В настоящее время на охраняемых природных территориях республики под защитой такие животные, как лось, марал, косуля, медведь, рысь, бобр, барсук, сурок-байбак, кабан, норка, выхухоль и некоторые другие.

За четыре века с территории Башкирии исчезли 10 видов животных, это тарпан, северный олень, сайгак, росомаха, соболь, чёрный гриф, белоголовый сип, дрофа, кудрявый пеликан, белорыбица.

Красная книга РБ охватывает не только тех животных, которые уже оказались редкими, то есть на грани исчезновения, но и тех, которые могут пополнить этот список в ближайшее время.

В Красной книге РБ описаны Правила добывания объектов животного и растительного мира, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан, и ответственность за нарушение этих правил.

За содержанием Красной книги РБ следит Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, которое регулярно уточняет и дополняет перечень животных и растений, осуществляет переиздание книги и обновление её интернет-изданий.

В 2011 году переиздан первый том Красной книги РБ «Растения и грибы». Из тома, по сравнению с изданием 2001 года, исключены: покрытосеменные — 31 вид, голосеменные — 1; папоротниковидные — 1 и 18 микроскопических водорослей.

В 2014 году ожидается переиздание третьего тома Красной книги («Животные»).

Категории статуса редкости 
Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций), занесённых в Красную книгу Республики Башкортостан, определяются по следующей шкале:

Примечания

Литература 
 Красная книга Республики Башкортостан: в 2 т. Т. 1: Растения и грибы. — 2-е изд., доп. и переработ. — Уфа: МедиаПринт, 2011. — 384 с. — ISBN 978-5-9903354-1-7
 Красная книга Республики Башкортостан: в 2 т. Т. 2: Животные. — 2-е изд., доп. и перераб. — Уфа: Информреклама, 2014. — 244 с. — C. 122—123. — ISBN 978-5-904555-77-1
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 1. А-Б. 2005. — 624 с.; ISBN 5-88185-053-X. т. 2. В-Ж. 2006. −624 с. ISBN 5-88185-062-9.; т. 3. З-К. 2007. −672 с. ISBN 978-5-88185-064-7.; т. 4. Л-О. 2008. −672 с. ISBN 978-5-88185-068-5.; т. 5. П-С. 2009. −576 с. ISBN 978-5-88185-072-2.; т. 6. Советы нар. хозяйства. -У. 2010. −544 с. ISBN 978-5-88185-071-5; т. 7. Ф-Я. 2011. −624 с.. науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.
 Валуев В. А. Экология птиц Башкортостана (1811—2008). — Уфа: Гилем, 2008. — 708 с.
 Вершинин В. Л. Амфибии и рептилии Урала. — Екатеринбург: УрО РАН, 2007. — 170 с.
 Горбунов П. Ю., Ольшванг В. Н., Лагунов А. В., Мигранов М. Г., Габидуллин А. Ш. Дневные бабочки Южного Урала. — Екатеринбург: УрО РАН, 1992. — 132 с.
 Животный мир Башкирии. — Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1977. — 344 с.
 Животный мир Башкортостана / под ред. М. Г. Баянова, Е. В. Кучерова. — Уфа: Китап, 1995. — 312 с.
 Захаров В. Д. Птицы Южного Урала. — Екатеринбург; Миасс: ИГЗ УрО РАН, 2006. — 229 с.
 Красная книга Башкирской АССР. Редкие растения и животные. Проблемы их охраны. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1984. — 200 с.
 Красная книга Башкирской АССР. Редкие растения и животные. Проблемы их охраны. — Уфа: Башгоскнигоиздат, 1987. — 212 с.
 Красная книга Республики Башкортостан. Т. I. Редкие и исчезающие виды высших сосудистых растений. — Уфа: Китап, 2001.
 Красная книга Республики Башкортостан. Т. II. Мохообразные, водоросли, лишайники и грибы. — Уфа: Табигат, 2002. — 101 с.
 Красная книга Республики Башкортостан. Т. III. Редкие и исчезающие виды животных. — Уфа: Башкортостан, 2004. — 184 с.
 Красная книга Республики Башкортостан. Редкие и исчезающие виды высших сосудистых растений. Мохообразные, водоросли, лишайники и грибы. Редкие и исчезающие виды животных. — Уфа: Полипак, 2007. — 528 с.
 
 Маматов А. Ф. Водоплавающие и околоводные птицы Башкортостана: Учебное пособие. — Уфа: РИО БашГУ, 2005. — 232 с.
 Маматов А. Ф. Русско-башкирский, башкирско-русский словарь названий позвоночных животных Башкортостана. — Уфа: Изд-е БашГУ, 1998. — 32 с.
 Маматов А. Ф. Чайки и крачки Башкортостана. — Уфа: РИО БашГУ, 2003. — 44 с.
 Мигранов М. Г. Булавоусые чешуекрылые Башкирии: определитель. — Уфа, 1991. — 132 с.
 Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Ибатуллин У. Г. Экология Башкортостана: Учебник для профессиональных средних учебных заведений. Изд. 2-е, дополн. — Уфа: АДИ-Пресс, 2005. — 200 с.
 Национальный парк «Башкирия» / Под ред. И. И. Якупова. 2-е изд., с изм. и доп. — Уфа: Информреклама, 2012. — 88 с.
 Положенцев П. А., Никифорук К. С. Животный мир Башкирии: Полезные и вредные животные. — Уфа: Башгосиздат, 1949. — 420 с.
 Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. Изд. 2-е, перераб. — Уфа: Издательский центр «МедиаПринт», 2010. — 414 с.
 Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справ.-определитель. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. — 634 с.
 Снитько В. П. Фауна рукокрылых (Mammalia,Chiroptera) Южного Урала: Автореф. дис. … канд. биол.наук. — Екатеринбург, 2004а. — 25 с.
 Фатхи Феликс. Южно-Уральский заповедник (Научно-популярный очерк). — Уфа: Китап, 2008. — 64 с.: ил. ISBN 978-5-295-04467-0
 Хабибуллин В. Ф. Земноводные и пресмыкающиеся Республики Башкортостан. — Уфа: Изд-во БашГУ, 2003. — 80 с.
 Хабибуллин В. Ф. Фауна пресмыкающихся Республики Башкортостан. — Уфа: Изд-во БашГУ, 2001. — 128 с.

Ссылки 
 
 http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/16.html
 https://web.archive.org/web/20160304072023/http://ufa-daily.ru/stories/1361
 http://ohota.buzdyak.ru/node/23/backlinks?page=0,0

Башкортостан